Новотельнов — фамилия. Известные носители:

 Новотельнов, Николай Александрович (1911—2006) — советский шахматист, международный мастер (1951).
 Новотельнов, Сергей Абрамович (1882—1956) — советский ортопед-травматолог, профессор, генерал-майор медицинской службы.